GW Весов () — быстрая новая, двойная катаклизмическая переменная звезда (NA) в созвездии Весов. Находится на расстоянии приблизительно 368 световых лет (около 113 парсеков) от Солнца.

Видимая звёздная величина звезды — от +18,5m до +9m.

Характеристики 
Первый компонент — аккрецирующий белый карлик.

Примечания